Risto Kurkinen, né le  à Jyväskylä en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier gauche.

Biographie

Carrière 
Son maillot le numéro 30 est retiré de l'équipe des JYP.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1980-1981 || JYP || 1. Divisioona
|| 17 || 6 || 7 || 13 || 13 || || || || ||
|-
| 1981-1982 || JYP || 1. Divisioona
|| 35 || 28 || 21 || 49 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || JYP || 1. Divisioona
|| 35 || 33 || 21 || 54 || 30 || 4 ||  3 || 5 || 8 || 4
|-
| 1983-1984 || JYP || 1. Divisioona
|| - || - || - || - || - || 4 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 1984-1985 || JYP || 1. Divisioona
|| 44 || 45 || 26 || 71 || 27 || || || || ||
|-
| 1985-1986 || JYP || SM-liiga
|| 36 || 32 || 15 || 47 || 14 || || || || ||
|-
| 1986-1987 || JYP || SM-liiga
|| 44 || 41 || 19 || 60 || 25 || || || || ||
|-
| 1987-1988 || Lumberjacks de Muskegon || LIH
|| 40 || 17 || 22 || 39 || 10 || || || || ||
|-
| 1988-1989 || JYP || SM-liiga
|| 44 || 30 || 23 || 53 || 20 || 11 || 2 || 6 || 8 || 6
|-
| 1989-1990 || JYP || SM-liiga
|| 44 || 37 || 28 || 65 || 22 || 3 || 4 || 4 || 8 || 2
|-
| 1990-1991 || HV 71 || Elitserien
|| 40 || 19 || 18 || 37 || 24 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1991-1992 || HV 71 || Elitserien
|| 38 || 13 || 26 || 39 || 20 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1992-1993 || JYP || SM-liiga
|| 48 || 15 || 18 || 33 || 22 || 10 || 4 || 4 || 8 || 0
|-
| 1993-1994 || JYP || SM-liiga
|| 46 || 21 || 21 || 42 || 46 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 1994-1995 || TuTo Turku || SM-liiga
|| 49 || 4 || 7 || 11 || 6 || || || || ||
|-
| 1995-1996 || EHC Lustenau || EBEL
|| 32 || 23 || 28 || 51 || 31 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en janvier 1963
Naissance à Jyväskylä
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur des Lumberjacks de Muskegon (1984-1992)
Joueur du HV 71
Joueur du TuTo Turku
Joueur du EHC Lustenau
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara